Le verglas est un dépôt de glace compacte et lisse, généralement transparent, provenant d'une pluie ou d'une bruine d'eau en état de surfusion, qui se congèle en entrant en contact avec une surface solide dont la température est inférieure à . Le terme est aussi utilisé pour :

Cas de pluie verglaçante 
 Verglas massif de 1998 sur l'est du Canada et le nord-est des États-Unis ;
 Verglas massif de décembre 2013 du sud de l'Ontario au maritimes.

Arts et lettres 

 Verglas, un roman policier québécois à saveur scientifique du journaliste Normand Lester et de Corinne De Vailly, paru en 2006 ;
 Le Verglas, un film muet français de 1907 ;
 Verglas Music, une maison de disque qui a produit des artistes comme le groupe de rock progressif Jabberwocky
 Petit Verglas, premier roman de Riad Sattouf.

Patronyme 
 Antoine Verglas (1962- ), photographe ;